Die zyprische First Division (griechisch:Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας) ist die höchste Fußballliga in der Republik Zypern. Sie wird seit 2016 vom staatlichen Telefonanbieter CYTA gesponsert und nennt sich seitdem Cyta Championship. Sie wird vom zyprischen Fußballverband ausgetragen.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielen zunächst in einer Hin- und Rückrunde an 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Danach ermitteln die Teams der Plätze 1 bis 6 in der Meisterrunde den Teilnehmer an der Qualifikation zur UEFA Champions League. Der Zweit- und Drittplatzierte nimmt an der Qualifikation zur UEFA Europa League teil, zu der sich auch der Sieger des Pokalwettbewerbs qualifiziert.

In der Abstiegsrunde spielen die Vereine der Plätze 7 bis 12 aus der Vorrunde. Die beiden letzten Teams steigen ab.

In die Meister- und Abstiegsrunde werden jeweils die Ergebnisse der Vorrunde übernommen. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich sind, entscheidet nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Wegen der COVID-19-Pandemie gab es bei der nicht zu Ende gespielten Saison 2019/20 keinen Meister oder Absteiger, aber die beiden besten Mannschaften der zweiten Liga stiegen trotzdem auf, womit sich die Anzahl der Teilnehmer übergangsmäßig auf 14 erhöhte.

Teilnehmer 2022/23 

In der Saison 2022/23 sind folgende Mannschaften vertreten:

Bisherige Meister

Rekordmeister

Entwicklung 
 1935: Trast AC (1)
 1936: Trast AC, APOEL Nikosia (je 1)
 1937–1982: APOEL Nikosia (2–12)
 1983: APOEL Nikosia, Omonia Nikosia (je 12)
 1984–2006: Omonia Nikosia (12–19)
 2007–2008: Omonia Nikosia, APOEL Nikosia (je 19)
 2009: APOEL Nikosia (20)
 2010: APOEL Nikosia, Omonia Nikosia (je 20)
 2011–2019: APOEL Nikosia (21–28)

Ewige Tabelle 

In der ewigen Tabelle liegt Rekordmeister APOEL Nikosia vor Omonia Nikosia.

Torschützenkönige seit 1960 
Auflistung aller Torschützenkönige der jeweiligen Saison ab 1960

|}

UEFA-Fünfjahreswertung

Siehe auch 
 Liste der höchsten nationalen Fußball-Spielklassen

Einzelnachweise